Ла-Шапе́ль-дю-Нуає́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Орлеана, 50 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 434 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1034,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-дю-Нуає на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-дю-Нуає на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар